Владислав може бити:

 Владислав, мушко словенско име
 Владислав (кнез), кнез Далмације и Либурније
 Владислав (Требич), варошица у округу Требич, крај Височина, Чешка Република
 Владислав (Стражица), насеље у општини Стражица, Великотрнавска област, Бугарска